Paravitrea lamellidens är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1898.  Paravitrea lamellidens ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lamellidens